Lusc, cognom romà
 Tit Anni Lusc (ambaixador), militar romà
 Tit Anni Lusc (cònsol 153 aC), cònsol el 153 aC
 Tit Anni Lusc (cònsol 128 aC), cònsol el 128 aC
 Gai Anni Lusc, pretor el 81 aC
 Marc Furi Lusc, edil plebeu el 187 aC